Jean-Baptiste Niel ist der Name folgender Personen: 

* Jean-Baptiste Niel (Komponist) (um 1690–um 1775), französischer Komponist
 Jean-Baptiste Niel (Autor) (1962–1995), französischer Schriftsteller